Кубок Молдови з футболу 2016–2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Молдові. Титул вдев'яте здобув Шериф.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Кубок Молдови на soccerway 

2016–2017
Молдова
Молдова